Krohm ist der Familienname folgender Personen:

 Hartmut Krohm (1940–2018), deutscher Kunsthistoriker
 Mario Krohm (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Uli Krohm (* 1948), deutscher Schauspieler, Sprecher und Synchronsprecher

Siehe auch:
 Krom